

Фамилия 

Известные носители

 Вильхельм Денифль (род.1980) — австрийский лыжник двоеборец.
 Стефан Денифль (род.1987) — австрийский велогонщик.

См. также 
 Денифле